Upland (Califórnia)
Upland (Indiana)
Upland (Nebraska)
Upland (Pensilvânia)
Uplands Park

Ou ainda:
Chevrolet Uplander

Desambiguação